Il singolare del torneo di tennis Tampere Open 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Attila Sávolt che ha battuto in finale Jacobo Diaz-Ruiz 7-6, 1-6, 6-4.

Teste di serie 

 Richard Fromberg (secondo turno)
 Yahiya Doumbia (primo turno)
 Laurence Tieleman (primo turno)
 Andrew Ilie (secondo turno)

 Tuomas Ketola (primo turno)
 Juan Luis Rascón Lope (primo turno)
 Lars Jonsson (primo turno)
 Miguel Pastura (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tampere Open 1996